Příjmení Krč nosí více významných osobností:

 Aleš Krč (* 1990) – český fotbalista
 Jakub Krč (* 1997) – slovenský fotbalista
 Zdeněk Krč (* 1936) – český politik KSČ, za normalizace místopředseda české vlády, poslanec ČNR